Cerler puede referirse a:
 Cerler, localidad más alta de los Pirineos aragoneses.
 Aramón Cerler, estación de esquí del Pirineo aragonés.
 Pico Cerler, montaña del Pirineo aragonés con una altura de 2.349 m.

Enlaces externos 
 Guía Digital de Cerler Benasque